Enskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Enskäret, Malax, Österbotten, 
 Enskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Enskär
Enskeri

Robotskapade Finlandförgreningar